«Трапе́ция» — цветной телевизионный балет  года режиссёров Ф. С. Слидовкера и В. В. Смирнова-Голованова в хореографии Н. И. Рыженко на музыку С. С. Прокофьева по мотивам балета «Трапеция», поставленного русским балетмейстером Б. Г. Романовым в 1925 году.

Сценарий телебалета отличается от оригинальной версии либретто балета Б. Г. Романова «Трапеция» 1925 года. Первые два номера музыки С. С. Прокофьева к балету «Трапеция» считались утерянными, поэтому в телебалете звучит не оригинальная, а их восстановленная С. Р. Сапожниковым версия по Дивертисменту композитора, op. 43.

История создания 
С конца 1960-х годов балетмейстеры Большого театра В. В. Смирнов-Голованов и Н. И. Рыженко на творческом объединении «Экран» создали ряд телебалетов с использованием специфики кинематографических приёмов для гармоничного сочетания выразительных средств музыкального театра с возможностями телевидения. Одной из этих работ является телебалет «Трапеция». В телебалете представлен счастливый конец истории циркачей, что отличается от мрачной и гротескной концовки балета Б. Г. Романова «Трапеция» 1925 года.

Сюжет 
Девочка очарована цирком. Ей хотелось бы стать Балериной, выступающей на трапеции высоко под куполом. Арлекин знакомится с Девочкой и вводит её в мир цирка. При виде этого Балерина испытывает ревность, начинает строить козни и отказывается от выступления. Во избежание срыва представления Девочке предлагают занять место Балерины. Мечта Девочки сбылась — она выступает на трапеции под куполом цирка.

В ролях 

Циркачи:
 Арлекин — Владимир Васильев 
 Девочка — Екатерина Максимова
 Балерина — Людмила Власова 
 Силач — Виктор Смирнов
 Акробат — Борис Барановский

Музыканты:
 Гобой — Михаил Хейфец
 Кларнет — Лев Михайлов
 Скрипка —  В. Соколова
 Альт — Георгий Капитонов
 Контрабас — Родион Азархин
 Дирижёр — Сергей Сапожников

Музыка к телебалету 
Первые два музыкальных номера телебалета были ретранскрибированы С. Р. Сапожниковым из Дивертисмента С. С. Прокофьева, op. 43. Остальные шесть номеров взяты из Квинтета для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса, op. 39. За исключением исполнителя партии скрипки составы квинтетов в телебалете и в записи музыки Прокофьева к балету «Трапеция» на пластинке фирмы Мелодия СМ 02593-4, 1971 года совпадают.

Съёмочная группа 
 Режиссёры—постановщики — Ф. С. Слидовкер, В. В. Смирнов-Голованов
 Композитор — С. С. Прокофьев
 Оператор-постановщик — Ф. А. Кефчиян
 Балетмейстер — Н. И. Рыженко
 Художник —  Ф. А. Кефчиян
 Производство — творческое объединение «Экран»

См. также 
 Балет «Трапеция»
 Квинтет Прокофьева
 Телевизионный балет

Примечания

Ссылки 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1970 года
Короткометражные телефильмы ТО «Экран»
Телевизионные фильмы-балеты СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Фильмы-балеты Феликса Слидовкера